Raptis ist der Familienname folgender Personen:

 Andromahi Raptis (* 1991), griechisch-kanadische Opern- und Konzertsängerin
 Athanasios Raptis (* 1995) deutsch-griechischer Fußballspieler
 Michel N. Raptis (1911–1996), griechischer Trotzkist, siehe Michel Pablo
 Nikos Raptis, griechischer Sportfunktionär
 Orestis Raptis (* 1990), griechischer Radrennfahrer
 Paulos Raptis (1933–2021), polnischer Opernsänger